Нуево Сан Хуан Чамула има више значења:

 Нуево Сан Хуан Чамула (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Хуан Чамула, Ел Пакајал (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Хуан Чамула (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику